Himmelsberg steht für:
 Himinbjörg, mythologischer Palast Heimdalls

Himmelsberg heißen folgende geographische Objekte:

Stadtteile:
 Himmelsberg (Kirchhain), Stadtteil in Hessen
 Himmelsberg (Sondershausen), Stadtteil in Thüringen, mit Himmelsberg (Naturschutzgebiet)

Berge (sortiert nach Höhe):
 Himmelsberg (Giesel), 489,7 m, im Gieseler Forst im Fuldavorland des Vogelsbergs, Landkreis Fulda, Hessen
 Himmelsberg (Günsteröder Höhe), 563,7 m, in der Günsteröder Höhe, bei Günsterode, Schwalm-Eder- und Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Himmelsberg (Harztor), 321,9 m, im Harzvorland nahe Harztor-Niedersachswerfen, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Weiteres:
  Naturschutzgebiet Himmelsberg bei Woffleben in Thüringen
Siehe auch:
 Himmelberg
 Himmelsburg